Rin steht für:

 Rin, historische japanische Währungseinheit, siehe Yen
 Rin', japanische Popband
 Rin!, japanische Mangaserie

Personen:
 RIN (Rapper) (* 1994), deutscher Rapper
 Ishigaki Rin (1920–2004), japanische Dichterin
 Kaihō Rin (* 1942), taiwanischer Go-Spieler
 Lynn Okamoto (eigentlich Rin Okamoto; * 1970), japanischer Mangaka

rin steht für:
 Nungu (ISO-639-3-Code), Plateau-Sprache in Nigeria

RIN steht als Abkürzung für:
 Radioisotopennephrographie (auch: Renogramm), siehe Nierenszintigrafie
 Regio Infra Nordost, Tochtergesellschaft des Eisenbahninfrastrukturunternehmens RegioInfra
 Richtlinien für integrierte Netzgestaltung, technisches Regelwerk im Straßenbau
 Royal Indian Navy, die Marinestreitkräfte Britisch-Indiens

Siehe auch:
 Da Rin
 Valle Da Rin
 Rinn (Begriffsklärung)
 Rhin (Begriffsklärung)

Abkürzung